Molí de Dalt (Albanyà), entitat de població del municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
 Molí de Dalt (Bellveí)
 Molí de Dalt (Borredà), edifici prop del nucli de Borredà (Berguedà) 
 Molí de Dalt (la Coma i la Pedra), masia al municipi de la Coma i la Pedra a la comarca del Solsonès.
 Molí de Dalt (Pontons), edifici prop del nucli urbà de Pontons (Alt Penedès) 
 Molí de Dalt (Sant Lluís), molí emblemàtic al municipi de Sant Lluís (Menorca)
 Molí de Dalt de Sant Antolí, edifici al nucli urbà de Sant Antolí i Vilanova (Segarra) 
 Molí de Dalt (Vilada), molí fariner i una masia situat al terme municipal de Vilada, el Berguedà